Теплови́й за́хист — багатозначний технічний термін, що може використовуватись у таких значеннях:
 Теплова ізоляція (теплоізоля́ція) — захист будинків, теплових промислових установок, холодильних камер, трубопроводів та інших об'єктів від небажаного теплообміну з навколишнім середовищем. Також термін може означати теплоізоляційні матеріали, що використовуються для зменшення теплопередачі між двома середовищами або комплекс заходів з їх використання.
 Повітряна завіса (теплова завіса, повітряно-теплова завіса) — пристрій, що створює невидимий бар'єр повітряного потоку, який ефективно відділяє внутрішнє середовище приміщення від зовнішнього.
 Тепловий захист устаткування — засіб або система засобів забезпечення нормального температурного режиму в установках та апаратах, що працюють в умовах підведення до поверхні значних теплових потоків.
 Протитепловий захист — способи і засоби охорони людини від небезпечного впливу високої температури довкілля під час ліквідації аварії (пожежі).
 Теплове реле — електричний апарат для захисту електричного устаткування (електродвигунів) від струмового перевантаження.

Примітки